Metódio (; ) foi um erudito grego, arcebispo da antiga Morávia, natural da Tessalônica e irmão de São Cirilo, o Filósofo (criador do alfabeto cirílico), dedicou-se à evangelização dos eslavos na Europa Central. Foi bispo de Sirmio.

Em 1980, os santos foram proclamados co-patronos da Europa, ao lado de São Bento de Núrsia, pelo Papa João Paulo II.

Ligações externas 

 Metódio O Confessor, Santos de Ontem e de Hoje

 
Santos da Grécia
Bispos de Sirmio
Bizantinos do século IX
Santos da Salonica bizantina
Iguais aos apóstolos
Sete apóstolos eslavos
Cirilo e Metódio